Дивізія А 1972—1973 — 55-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул всьоме здобув Динамо (Бухарест).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Чімія (другий дивізіон) взяв участь у Кубку кубків 1973—1974 як переможець Кубку Румунії 1972—1973.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1972—1973
Румунія
Румунія
1972 у румунському спорті
1973 у румунському спорті